Moscou é considerada uma das maiores capitais culturais do mundo. Seu Teatro Bolshoi (em Português Grande Teatro) é quiçá o emblema teatral da cidade, sede do espectáculos de ópera e ballet russo, onde se representam as obras dos compositores russos como Glinka o Rimski-Kórsakov, e es a sede da Companhia de Ballet do Bolshoi, que contou com a actuação de Maia Plisetskaya e Mijaíl Baryshnikov

O Malii Teatro (em Português Teatro Pequeno) oferece obras de teatro clássicas, o Conservatório com suas salas grande e pequena oferece música clássica, coral o de órgão. Muitas outras salas mostram a diversidade cultural de Moscou.